Христо Стоянов Вълканов е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Вълканов е роден в 1874 година в леринското село Песочница, тогава в Османската империя, днес Амохори, Гърция. Брат е на българския просветен деец и учредител на Македонския научен институт Константин Вълканов. Учи в българското класно училище в Битоля. В 1897 година завършва с дванадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. След това заминава за България, където през 1901 година завършва Физико-математическия факултет на Висшето училище в София. По-късно става учител в Сярското българско педагогическо училище. Влиза във ВМОРО и от 1902 до 1903 година е член на Серския окръжен революционен комитет. Мести се като учител в Битолската българска класическа гимназия, където през октомври 1905 година е убит от гръцки терористи. В отговор дейци на ВМОРО убиват представителите на гръцкия комитет Тирче Танти и Михаил Папаяни

След смъртта на Вълканов, се ражда неговия син Христо, който след присъединяването на Вардарска Македония към България през 1941 година е кмет на Битоля. Братята на жена му Ангелина я омъжват по-късно за Тодор Светиев, търговец от Битоля, чиято жена е починала при раждане и чиято фамилия приема синът на Вълканов – Христо.

Родословие

Галерия

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Дванадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Песочница
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Възпитаници на Софийския университет
Починали в Битоля